Ашшур-нацир-апал I (, букв. «Ашшур — защитник наследника») — царь Ассирии приблизительно в 1050—1031 годах до н. э.

Ашшур-нацир-апал I, сын и наследник Шамши-Адада IV, правил в трудный период ассирийской истории, отмеченный голодом и войной с кочевниками арамеями. От его правления сохранилось только две надписи.

В начале своего царствования Ашшур-нацир-апал I, видимо, страдал какой-то тяжелой болезнью: в своей молитве к богине Иштар он вопрошал, мало ли он восстановил разрушенных храмов и водрузил сваленных изображений богов, что так наказан плохим состоянием здоровья. Чтобы получать расположение богини Иштар, он приказал изготовить для неё в Ниневии роскошное брачное ложе для празднования церемонии священного брака.

Дальнейшее правление Ашшур-нацир-апала I, кажется, протекало для него более благоприятно. Во второй надписи есть не описанное в подробностях изъявление благодарности Иштар за успешные действия.

О походах и другой деятельности Ашшур-нацир-апала I никаких текстов не сохранилось. Согласно «Ассирийскому царскому списку», он правил 19 лет. Следующим правителем Ассирии стал его сын Салманасар II.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Inschrift des zerbrochenen Obelisken, englische Übersetzung

Ассирийские правители
Правители Азии XI века до н. э.